Lužany (powiat Hradec Králové)
 Lužany (powiat Jiczyn)
 Lužany (powiat Pilzno Południe)
 Lužany (powiat Topolczany)
 Lužany (przystanek kolejowy)

Zobacz też